Enigma (latin ænigma; grekiska ainigma som betyder gåta) kan syfta på:

 Enigma (djur) – ett släkte av ringmaskar
 Enigma (krypteringsmaskin) –  en tysk krypteringsmaskin under andra världskriget
 Enigma (musikgrupp) – ett tyskt musikprojekt som egentligen är musikern och producenten Michael Cretus fritidssyssla
 Enigma (film, 1982) – en film från 1982, originaltitel Enigma
 Enigma (film, 2001) – en brittisk film från 2001 av Michael Apted, originaltitel Enigma
 Enigma (tidning) – en facktidning för trollkarlar
 Enigma (spel) – ett datorspel baserat på Oxyd
 Enigma (album av Ill Niño) – ett album av heavy metal-bandet Ill Niño 
 Enigma (filmbolag) – ett filmproduceringsföretag

Geografi

Antarktis 

 Enigma (sjö),

USA 

 Enigma, Georgia, Georgia, Berrien County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar